

Patronymes 
Anossov (masculin ; ) ou Anossova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Anossov (1990-), joueur de volley-ball russe
 Dmitri Anossov (1936-2014), mathématicien soviétique puis russe
 Nikolaï Anossov (1900-1962), chef d'orchestre russe
 Paul Anossov (1796-1851), métallurgiste russe

Mathématiques 
 Flot d'Anosov
 Système d'Anosov

Patronyme russe